Вігро́н, Віґрон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 45 км на північний захід від Тулузи, 29 км на південний захід від Монтобана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 58 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 137,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вігрон на сайті французького Національного інституту географії
 Вігрон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вігрон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вігрон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вігрон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн і Гаронна